Вильявьюдас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 37,36 км². Население — 389 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Norte de Castilla 
 Página del Ayuntamiento 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии